Ингвард Эмиль Рональдссон (; урожд. Ингвард Эмиль Хёйгор Ольсен (); род. 22 июня 1988 года в Тофтире, Фарерские острова) — фарерский футболист, полузащитник клуба «Б68».

Карьера  
Эмиль — воспитанник «Б68» из своей родной деревни Тофтир. Он дебютировал за эту команду 3 июля 2006 года в матче фарерской премьер-лиги против клуба «ЭБ/Стреймур», заменив Йохана Давура Хёйгора на 85-й минуте встречи. Это был единственный матч полузащитника в дебютном сезоне. В 2007 году «Б68» выступал в первом дивизионе, и Эмиль получил там больше игрового времени, приняв участие в 7 играх и отметившись 2 забитыми голами. Его клуб оформил быстрое возвращение в класс сильнейших, и полузащитник стал глубоким резервистом, сыграв всего в 1 матче за следующие 2 сезона. В 2010 году он перешёл во вторую команду столичного «ХБ» и принял участие в 17 встречах первого дивизиона, забив 1 мяч.

В 2011 году Эмиль вернулся в «Б68», но снова прочно осел в запасе. Он получил место в основном составе только после очередного «вылета» тофтирцев из премьер-лиги: в сезоне-2013 полузащитник сыграл в 25 играх первого дивизиона и забил 2 гола, внеся серьёзный вклад в скорое возвращение команды в высшую фарерскую лигу. В 2014 году Эмиль был игроком ротации «Б68», отыграв 9 встреч в фарерской премьер-лиге. По итогам сезона команда снова опустилась в первую лигу. Там Эмиль остался игроком ротации состава, приняв участие в 12 играх и отличившись 3 мячами в сезоне-2015. В 2016 году полузащитник перебрался в стан новичка первого дивизиона «Гиза/Хойвуйк». Он стал одним из лидеров «пурпурных», отыграв 22 матча и забив 5 голов, однако его хорошая игра не смогла спасти клуб от понижения в классе.

В 2017 году состоялось второе возвращение Эмиля в родной «Б68». В первые 2 сезона он был твёрдым игроком основы тофтирцев, сыграв в общей сложности в 46 встречах и отметившись 5 голами. В сезоне-2019 полузащитник перестал попадать в основной состав и принял участие в 11 матчах первого дивизиона. В 2020 году Эмиль отыграл всего 1 встречу за тофтирский коллектив.

Cтатистика выступлений

Личная жизнь 
Старший брат Эмиля, Оули Ольсен, тоже был футболистом. Братья вместе выступали за «Б68».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на FaroeSoccer 
 
 

Футболисты Фарерских островов
Игроки ФК «Б-68»
Игроки ФК «Гиза/Хойвуйк»